Чооду — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Чооду, Кара-Куске Кунзекович (род. 1936) — поэт, народный писатель Тувы, Почетный гражданин города Кызыла.
 Чооду, Кидиспей Дагбаевич (1908—1946) — первый тувинский лётчик.
 Чооду, Начын Александрович (род. 1978) — музыкант, мультиинструменталист, заслуженный артист Республики Тыва.
 Чооду, Мартый-оол Чыргалович (1949—1998) — принадлежит к среднему поколению тувинских художников, участвовавших в становлении изобразительного искусства Тувы.